Ви́ктор Ма́рков:
 Марков, Виктор Степанович (1921—1943) — советский офицер, танкист, Герой Советского Союза.
 Марков, Виктор Георгиевич (1854—1917) — русский военный инженер, генерал-лейтенант.